Монталиве́ () — французская фамилия.

 Жан-Пьер Башассон де Монталиве (1766—1823) — французский государственный деятель, министр при Наполеоне I.
 Камиль Башассон де Монталиве (1801—1880) — сын предыдущего, государственный деятель, министр при Луи-Филиппе.